Lithium steht für:

 Lithium, chemisches Element, ein Alkalimetall
 Lithium (Gattung), Gattung der Grabwespen aus der Tribus Psenini
 Lithium (Android-App), E-Book-Reader für EPUB-Dateien

 Lithium (Lied), Song der Band Nirvana (1992)
 Lithium (Evanescence-Lied), Song der Band Evanescence (2007)

 Lithium (Missouri), Ort im Perry County, USA

Siehe auch:
 Lithiumbatterie (Primärzelle)
 Lithiumtherapie (in Form einiger seiner Salze)